

Новоалександрово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Новоалександрово — селище, Митищинський міський округ, Московська область

Багатозначні топоніми